Michael Rose
 Michael Rose (album)
 Michael R. Rose